Strodl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Strodl (* 1987), deutscher Skirennläufer
 Peter Strodl (* 1982), deutscher Skirennläufer

Siehe auch:
 Strodel